Kil kan syfta på:

Redskap 
 Kil (redskap) – ett redskap som används för att separera två kroppar
 Kilförband – en typ av förband som använder sig av en kil för att överföra ett moment
 Kilmekanism – en bakladdarmekanism hos eldvapen

Geografi

Värmland 
 Kils kommun – en kommun i Värmlands län
 Kil, Värmland –  centralort och tätort i Kils kommun
 Stora Kils socken – socken i Värmland, innan 1887 Kils socken
 Stora Kils landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970, innan 1887 Kils landskommun
 Kils municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Stora Kils landskommun 1901–1962
 Stora Kils församling – en församling i Södra Värmlands kontrakt i Karlstads stift, innan 1887 Kils församling
 Stora Kils kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Stora Kils församling i Karlstads stift

Närke 
 Kils socken – socken i Närke
 Kils landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Kils församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2002
 Kils kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Kila församling i Västerås stift
 Närkes Kil – en småort och kyrkby i Kils socken i Örebro kommun
 Kils distrikt –  ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län 2016–

Bohuslän 
 Kil, Tjörns kommun –  en småort i Valla socken i Tjörns kommun

Södermanland 
 Kil, Nacka kommun – en tätort Nacka kommun
 Kils gård – en herrgård

Uppland 
 Kil, Enköpings kommun – en by i norra delen av Tillinge socken i Enköpings kommun

Stadsplanering 
 Grön kil – oexploaterad tätortsnära mark

Se även 
 Kiel
 Kilen (olika betydelser)